Heinrich Strohm ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bedford-Strohm (* 1960), deutscher evangelischer Theologe
 Heinrich Karl Strohm (1895–1959), deutscher Regisseur und Intendant